Истома — русский проповедник, сторонник ереси жидовствующих.

По разным данным, он был московским «безместным дьяком (дьяконом)» или «крестовым дьячком». Истома оказался в числе обращённых в ересь протопопом Алексеем и попом Денисом в первой половине 1480-х и сам стал одним из наиболее активных её проповедников.

Умер вскоре после 1489 г. от тяжёлой болезни, которую сторонники официальной церкви приписывали «Божьему гневу».

Ссылки 
 Иосиф Волоцкий. Просветитель 
 Макарий (Булгаков). История Русской церкви

См. также 
 Шевригин Леонтий (Истома)

Персоналии по алфавиту
Религиозные деятели России
Еретики